Мбе́я () — город на юго-западе Танзании. Является административным центром одноимённых области и . Население — 352 511 человек (по данным 2009 года).

География 
Город расположен в юго-западной части страны, недалеко от границы с Замбией и Малави. Мбея находится на высоте от 1600 до 2400 м над уровнем моря, у западных отрогов гор Ливингстона. Через город протекают восемь рек: Сисимба, Нзовуе, Имета, Хамзиа, Мфвизимо, Симба, Нкванана и Нсалага. Две последних впадают в Руаху.

Климат 
Климат Мбеи характеризуется небольшими среднегодовыми перепадами температур, что обусловлено её близостью к экватору. С другой стороны, расположение высоко в горах даёт о себе знать более низкими температурами, чем те, что характерны для субэкваториального пояса.

Чётко выражены сухой (май — октябрь) и влажный (ноябрь — апрель) периоды.

История 
Мбея была основана в 1920-х годах как город старателей (ещё в 1905 году эти места были охвачены «золотой лихорадкой»). Вплоть до 1961 года Мбея находилась в составе британской Танганьики, когда была провозглашена независимость страны. С 1964 года, после объединения Танганьики и Занзибара, город — в составе Танзании.

В 1969 году началось строительство железной дороги Танзания — Замбия (ТАЗАРА), которая была проведена через Мбею.

Административное деление 
Мбея делится на 36 районов, а те, в свою очередь, на 180 улиц.

Экономика 
Город является крупным торговым центром. В его окрестностях развито животноводство и растениеводство. Выращиваются рис, бананы, маис и томаты. По оценкам, жизнь трети жителей города неразрывно связана с сельским хозяйством, 21 % заняты в сфере производства и заготовки пищевой продукции и 43,4 % имеют дополнительный заработок от выращивания сельхозпродукции, мелкой торговли и кустарного, домашнего производства. Ещё 2,3 % — домашние работники и другие группы населения.

Образование 
В городе насчитывается несколько высших учебных заведений. Среди них: Университет Теофило Кисанджи (), Мбейский институт науки и технологий (, в прошлом — Мбейский технологический колледж ()), Университет Мзумби (), Танзанийский институт бухгалтерского учёта () и Институт исследований сельского хозяйства ().

Транспорт 
Через город, как уже было упомянуто выше, проходит железная дорога, соединяющая Танзанию и Замбию. Также в городе есть аэропорт.

Спорт 
В городе есть футбольный клуб «», выступающий в Чемпионате Танзании по футболу. Тренировки проходят на городском стадионе «».

Руквапитек 
В 2013 году в долине Руква недалеко от Мбеи был найден и описан неизвестный ранее ископаемый представитель приматов, отнесённый к новому роду руквапитеков.

Примечания

Ссылки 

Города Танзании
Мбея (область)